

Presentación previa 
Juan Sebastián Cabal y Robert Farah eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Guillermo Durán y Andrés Molteni ganaron el título tras derrotar en la final Nicolás Barrientos y Eduardo Struvay.

Cabeza de serie

  César Ramírez /  Miguel Ángel Reyes-Varela (Primera ronda)
  Nicolás Barrientos /  Eduardo Struvay (Finalistas)

<li>  'Guillermo Durán /  Andrés Molteni (Campeones)
<li>  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko (Semifinales)

Cuadro

Referencias
 Cuadro de dobles

Challenger de Bucaramanga 2015